Boine ist der Nachname von: 

 Bernhard Boine (1912–1978), deutscher Politiker
 Mari Boine (* 1956), samische Sängerin

Siehe auch:
 Boyne (Begriffsklärung)